Palásthy Sándor (1842–1881) hírlapíró és szerkesztő
 Palásthy Sándor (1877–?) színész, rendező, színigazgató